Vougy (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Vougy (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy